Red, White & Royal Blue —titulada Rojo, Blanco y Sangre Azul en Hispanoamérica— es una próxima película de romance y comedia a estrenarse en el 2023; será dirigida por Matthew López, junto a Ted Malawer como escritores, basada en la novela homónima de Casey McQuiston (2019).

La cinta contará con Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine, en los papeles protagónicos, respectivamente. Uma Thurman, Clifton Collins Jr., Stephen Fry, Sarah Shahi, Rachel Hilson, Ellie Bamber, Aneesh Sheth, Polo Morín, Ahmed Elhaj y Akshay Khanna, completarán el reparto en papeles aun por revelar.

Argumento 

Apuesto, carismático, brillante: su imagen es oro puro de marketing millennial para la Casa Blanca. Solo hay un problema: Alex (Zakhar) tiene una larga enemistad con su contraparte real al otro lado del Atlántico, el príncipe Henry (Galitzine). Y cuando los tabloides se apoderan de una foto que involucra un altercado entre los dos, las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña empeoran. Los jefes de familia, el estado y otros encargados diseñan un plan para controlar los daños: establecer una tregua entre los dos rivales. Lo que al principio comienza como una amistad falsa e instagrameable se convierte en algo más significativo de lo que Alex o Henry podrían haber imaginado. Pronto, Alex se encuentra sumergido en un romance secreto con un Henry sorprendentemente relajado que podría complicar la campaña de reelección de su madre y poner patas arriba a dos naciones.

Reparto 

 Taylor Zakhar Perez como Alexander "Alex" Claremont-Díaz.
 Nicholas Galitzine como Henry Fox-Mountchristen-Windsor.
 Uma Thurman como Ellen Claremont.
 Sarah Shahi como Zhara Bankston.
 Ellie Bamber como Beatrice "Bea" Fox-Mountchristen-Windsor.
 Stephen Fry como El rey (Abuelo de Philip, Bea y Henry).
 Clifton Collins Jr. como Óscar Díaz.
 Rachel Hilson como Nora Holleran.
 Ahmed Elhaj como Percy "Pez" Okonjo.
 Sharon D. Clarke.
 Polo Morín como Rafel Luna.
 Aneesh Sheth como Agente Amy Chen.
 Thomas Flynn como Philip Fox-Mountchristen-Windsor.
 Donald Sage Mackay como Jeffrey Richards.
 Michael Ayala-Cole
 Akshay Khanna como Shaan Srivastava.
 Denisa Jahvolá
 Helen Minassian
 Malcolm Atobrah
 Maisie Shiplee

Referencias 

Películas dramáticas de Estados Unidos
Películas románticas de Estados Unidos
Películas con temática LGBT de Estados Unidos
Películas basadas en novelas